Аршакиды Иберии () — царская династия, правившая в Иберии с 189 до 284 годы н. э. Младшая ветвь Аршакидов Армянских, которые в свою очередь происходили от парфянского царского дома Аршакидов.

Аршакиды утвердились на царском престоле Иберии после свержения местной знатью царя Амазаспа I. Первым представителем династии был Рев I.

См. также 

 Аршакиды
 Аршакиды (цари Парфии)
 Аршакуни, (Армянские Аршакиды)
 Аршакиды Кавказской Албании, (Албанские Аршакиды)

Цари Иберии
Арсакиды